Алексе́й Ники́форович Карпю́к (; 14 апреля 1920, дер. Страшево  Гродненской  губернии  — 14 июля 1992, Гродно) — советский и белорусский писатель, общественный деятель, участник Великой Отечественной войны. Заслуженный работник культуры БССР (1980), член СП СССР (1953), член СП БССР.

Биография 
Родился в крестьянской семье, его отец был членом Коммунистической партии Западной Белоруссии. В 1934 году парень окончил 4 класса польской семилетки, куда приходилось ходить за шесть вёрст. В 1938—1939  годах учился в гимназии в Вильно. Ещё подростком Алексей вступил в комсомол Западной Белоруссии, участвовал в работе Товарищества белорусской школы. На учёбу зарабатывал самостоятельно, работая посыльным в гимназии, разносчиком молока. После закрытия этого учебного заведения, в 1939—1941 годах, он продолжил учёбу в Новогрудском педагогическом училище, которое окончил как раз накануне войны. Учился вместе с Колесником В. А.

С начала оккупации вошёл в состав подпольной диверсионной группы. В ходе одной из операций на железной дороге в конце 1942 года был арестован и отправлен в тюрьму в Белостоке, а оттуда — в концентрационный  лагерь Штутгоф. Обстоятельства плена будут позднее трагически отзываться на его судьбе писателя и общественного деятеля. Осенью 1943 года Алексей Карпюк сумел бежать из лагеря и присоединился к партизанам. В 1944 году он стал командиром организованного им партизанского отряда имени Кастуся Калиновского, который действовал на Гродненщине. Алексей Карпюк лично пустил под откос четыре вражеских железнодорожных состава, был награждён медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени. 1 ноября 1944 года военным комиссариатом города Гродно, несмотря на бронь, Алексей Никифорович в добровольном порядке был призван на службу в ряды РККА. С 1 января 1945 года он сражался на фронте, принимал участие в боях на территории Польши и Германии. Дважды ранен, инвалид II группы.

С 1947 года член КПСС. В 1949 году окончил отделение английского языка Гродненского педагогического института, после чего работал в системе образования: заведующим Сопоцкинского РОНО (1949—1951), директором Бискупской семилетней школы (1951—1953). 

В литературе дебютировал с повестью «В одном институте» (1953). С этого года член Союза писателей СССР. Алексей Никифорович работал в Гродненском пединституте (1953—1955), в областной газете «Гродненская правда» (1955—1957), был собственным корреспондентом газеты «Літаратура і мастацтва». В 1961 году окончил Высшие литературные курсы в Москве. С этого года возглавлял агентство «Интурист» в Гродно, с 1965 года — секретарь Гродненского областного отделения Союза писателей БССР, с 1970 — уполномоченный Всесоюзного агентства по авторским правам по Гродненской области. В 1971 году по сфабрикованному КГБ делу был исключён из партии. Восстановлен в партии после личного вмешательства первого секретаря ЦК КПБ Петра Мироновича Машерова. Один из основателей и директор (1977—1981) Гродненского государственного музея истории религии. В 1978 году вновь стал секретарём Гродненского областного отделения Союза писателей БССР. В 80-х стал активным деятелем общественных процессов в Гродно: активистом БНФ, одним из создателей Объединения белорусов мира «Бацькаўшчына». Боролся против партийной бюрократии. После очередного поклёпа, организованного властями, выиграл суд против «ветеранов»-поклёпщиков и вышел из партии. 

Дружил с Василём Быковым. 

Умер Алексей Никифорович Карпюк 14 июля 1992 года.

Творчество 

Некоторые произведения посвящены военной тематике, однако чаще представляют собой высокохудожественную хронику Западной Белоруссии и Принёманского края, города Гродно. Опубликованы книги повестей и рассказов «Две сосны»  (1958), «Данута» (1960), «Моя Гродненщина» (очерк, 1960), «Пущанская одиссея» )1964), «Чего мы стоим» (библиотека газеты «Голос Родины», 1970), «След на земле: Сокровища и достижения моей Гродненщины» (1972), «Вершалинский рай» (1974), «Ольга Корбут» (1977), «Свежая рыба» (1978), «Портрет» (1983), «Современный конфликт» (1985), «Две сестры» (сказка, 1986), роман «Корни» (1988). В 1991 году написал повесть «Белая дама» о событиях белорусской истории периода Великого княжества Литовского. Избранные произведения в двух томах вышли в 1980 и в 1990—1991 годах, а также в 2007 году в серии «Беларускі кнігазбор».

Награды 
 Медаль «Партизану Отечественной войны» 1 степени (1944)
 Орден Отечественной войны 2 степени (1945).
 Орден Отечественной войны 1 степени (1984).
 Орден Трудового Красного Знамени.
 Золотой крест Военного ордена «Virtuti militari» Республики Польша.
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Премии и почётные звания 
 Литературная премия Союза писателей БССР имени И. Мележа (1986) за книгу «Современный конфликт».

Память 
 В Ленинском районе города Гродно, в микрорайоне Заболоть-2 именем Алексея Карпюка названа улица.  
 В 2019 году мемориальная доска была установлена на доме № 49 по улице Элизы Ожешко в Гродно, где писатель долгие годы проживал с семьёй.

Примечания

Ссылки 
 90 лет Алексею Карпюку. Фотолетопись жизни

Члены Союза писателей СССР
Заслуженные работники культуры Белорусской ССР
Русские писатели XX века